The Legend of Robin Hood (1968)
The Legend of Robin Hood (1975)
Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood, een computerspel uit 1992